Roswell: W kręgu tajemnic (cykl) – seria książek Melindy Metz
 Roswell: W kręgu tajemnic (serial telewizyjny) – amerykański serial telewizyjny powstały na podstawie książki